Allomerus — род муравьёв трибы Solenopsidini подсемейства Myrmicinae.

Виды 
 Allomerus brevipilosus
 Allomerus decemarticulatus
 Allomerus dentatus
 Allomerus maietae
 Allomerus octoarticulatus
 Allomerus septemarticulatus
 Allomerus undecemarticulatus
 Allomerus vogeli

Ссылки 
 Allomerus 
 Genus: Allomerus 
 Mayr, G. 1878: Formiciden. Gesammelt in Brasilien von Professor Trail. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 27: 867—878.  

Роды муравьёв
Allomerus
Таксоны, описанные Густавом Майром